Анус ():

 Анус — отверстие в нижнем конце пищеварительного тракта животного.
 Анус человека — отверстие, через которое фекалии и кишечные газы выводятся из организма человека.

Другое 
 Анус () — карельское название Олонеца, Республика Карелия.
 Анус (язык) — язык, носителями которого являются примерно 70 человек (2000) на одном из островов залива Джаяпура (Индонезия).
 Ану́с (), мн. ч. ануси́м — еврей, насильственно обращённый в иную религию (см. Марраны).